Премия «Магритт» самой многообещающей актрисе () — одна из кинематографических наград, предоставляется с 2011 года бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт». Присуждается молодой актрисе, которая своей работой сделала значительный вклад в бельгийскую киноиндустрию. Лауреатом первой премии «Магритт» в этой категории за роль в фильме «Частные уроки» стала в 2011 году Полин Этьен.

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné

А
Награды актрисам